A Liga Nordeste de Handebol Feminino é a edição para mulheres da principal competição entre clubes de handebol do nordeste do Brasil.

A Liga é realizada no segundo semestre do ano, entre os meses de setembro e dezembro e teve como campeão da primeira edição em 2005 o Handebol Clube da Paraíba. Em 2012 o Handebol Clube da Paraíba conquista seu terceiro título.

Títulos por estado

Campeões

Por ano

Referências
 Fortaleza/IFCE (CE) é campeão da Liga Nordeste Feminina
 Morada Nova e Português/Aeso vencem Liga Nordeste
 Equipe feminina do Português/AESO é a campeã da Liga Nordeste de Handebol
 Confederação Brasileira de Handebol
 blogspot com.br/2010/12/cesmac-e-cecepa-sao-terceiros-na-liga.html Liga Nordeste Feminina de 2010
 Morada Nova (CE) é o campeão da Liga Nordeste Masculina
 HCP vence final paraibana contra o Treze e ganha a Liga NE de Handebol
 HCP-PB vence a Liga Nordeste de Handebol Feminino 2012
 Liga Bonfinense, da Bahia, é a campeã da Liga Nordeste Feminina de Handebol
 Clube Náutico e AMH / Morada Nova são os campeões
 NÁUTICO E CATÓLICA SÃO CAMPEÕES DA LIGA NORDESTE
 NOVA MORADA E HANDEBOL CLUBE DA PARAÍBA CONQUISTAM A LIGA NORDESTE

Competições de handebol feminino do Brasil
!Esboços sobre handebol